Кондакова — женская форма русской фамилии . 

 Известные носители 
 Кондакова, Дарья Владимировна (род. 1991) — российская гимнастка.
 Кондакова, Евдокия Александровна (1927—2009) — Герой Социалистического Труда.
 Кондакова, Елена Владимировна (род. 1957) — российский космонавт и политик.
 Кондакова, Надежда Васильевна (род. 1949) — советская и российская поэтесса, переводчик, драматург.
 Кондакова, Софья Иосифовна (1922—2012) — советская конькобежка.
 Кондакова, Юлия Андреевна (род. 1981) — российская легкоатлетка. Топоним 
 Кондакова — деревня, Шадринский район, Курганская область, Россия